Вахтеров — фамилия; имеет женскую форму Вахтерова. Известные носители:
 Вахтеров, Александр Константинович (1936—2011) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист России.
 Вахтеров, Василий Порфирьевич (1853—1924) — российский педагог, учёный, методист начальной школы, деятель народного образования.
 Вахтеров, Константин Васильевич (1901—1987) — советский актер.
 Вахтерова (Петровская) Мария Васильевна (1900—1987 или 1990) — советская переводчица с французского языка.

См. также 
 Пиркко Вахтеро